Quintus Volusius Saturninus (* um 25 n. Chr.; † nach 70 n. Chr.) war ein Senator der frühen Kaiserzeit im römischen Reich.  Er war Konsul und Legat unter Kaiser Nero.

Quintus Volusius Saturninus stammte aus der plebeischen Familie der Volusii (Gens Volusia), aus der einige Prätoren und Senatoren hervorgegangen waren. Sein Urgroßvater war Quintus Volusius Saturninus, der als Präfekt unter Cicero gedient hatte. Sein Großvater Lucius Volusius Saturninus (um 60 v. Chr. – 20 n. Chr.) war als Homo novus 12 v. Chr. unter Kaiser Augustus zum Suffektkonsul aufgestiegen. Sein Vater Lucius Volusius Saturninus (38 v. Chr. – 56 n. Chr.) wurde 3 n. Chr. ebenfalls Suffektkonsul. Ihm zu Ehren wurden nach seinem Tod mehrere Statuen an öffentlichen Orten in Rom errichtet. Landsitz der Familie Volusii Saturnini war die Villa dei Volusii bei Lucus Feroniae.

Quintus Volusius Saturninus wurde geboren, als sein Vater 62 Jahre alt war. Daher ist sein Geburtsjahr um 25 n. Chr. anzusetzen. Er hatte einen älteren Bruder, den Pontifex Lucius Volusius Saturninus, der nach römischer Sitte als Erstgeborener den Namen des Vaters erhielt. Quintus Volusius Saturninus war verheiratet mit Nonia Torquata. Ihre beiden Söhne, der erstgeborene Lucius, benannt nach dem wahrscheinlich kinderlosen Onkel Lucius, und  Quintus, wurden 87 n. Chr. bzw. 92 n. Chr. unter Kaiser Domitian jeweils Konsul. Quintus Volusius Saturninus und Nonia Torquata hatten wahrscheinlich auch mindestens eine Tochter, Volusia Torquata, die lange Zeit als Mutter der Licinia Cornelia Volusia Torquata galt.

Die politische Karriere von Quintus Volusius Saturninus ist nur von dem Punkt an bekannt, an dem er 56 n. Chr., also im Todesjahr seines Vaters, gemeinsam mit Publius Cornelius Scipio zum Konsul ernannt wurde. 61 n. Chr. führte er zusammen mit Titus Sextius Africanus, Suffektkonsul 59 n. Chr., und Marcus Trebellius Maximus, Suffektkonsul 55 n. Chr. und späterer Statthalter von Britannien, in Gallien eine Volkszählung (Zensus) durch. Saturninus und Africanus waren Rivalen, sie verband aber eine gemeinsame Abneigung gegen Maximus, der aber ihre Rivalität zu seinem Vorteil ausnutzte. Saturninus, Africanus und Maximus waren anscheinend als Legaten jeweils in einer der drei gallischen Provinzen für den Zensus verantwortlich, wobei Saturninus für die Provinz Belgica zuständig war.

Da Quintus Volusius Saturninus im Gegensatz zu seinem Vater und Großvater zum ordentlichen Konsul ernannt wurde und sein Sohn bereits in jungen Jahren zu Ehren kam, die nur einem Patrizier zustehen, kann man annehmen, dass bereits Quintus selbst zum Patrizier erhoben worden ist, und zwar wahrscheinlich unter Kaiser Claudius im Jahr 48 n. Chr. 

Quintus Volusius Saturninus war auch Mitglied mehrerer römischer Priesterschaften, darunter die Sodales Augustales, die Sodales Titii und die Fratres Arvales, wie Inschriften aus den Jahren 55 n. Chr. und 63 n. Chr. und eine Inschrift aus der Villa dei Volusii belegen. Bereits sein Vater war Mitglied bei den Sodales Augustales und den Sodales Titii gewesen, so dass Quintus Volusius Saturninus vielleicht seinem Vater als Priester in diesen Kollegien nachfolgte.

Stammbaum

Einzelnachweise 

Konsul (Römische Kaiserzeit)
Saturninus, Quintus Volusius
Geboren im 1. Jahrhundert
Gestorben im 1. Jahrhundert
Mann